O FC Dundalk é um dos maiores e mais tradicionais clubes profissionais de futebol irlandês. Sendo o segundo maior campeão do campeonato irlandês, com 13 conquistas. 

Sua sede fica na cidade de Dundalk, no Condado de Louth. O clube atualmente joga na Divisão Premier da Liga da Irlanda e é o atual campeão. Fundado em 1903, é o segundo time mais bem-sucedido, em termos de troféus conquistados, na história da Liga da Irlanda. 

As cores tradicionais do clube são camisas brancas com shorts pretos. Por causa das camisas brancas, a equipe foi apelidado The Lilywhites. Jogos em casa são disputados no Oriel Park.

Elenco 

 Atualizado em 15 de julho de 2022.

 Legenda
 : Capitão
 : Lesão

Títulos 
 League of Ireland: 14
 1932-1933, 1962-1963, 1966-1967, 1975-1976, 1978-1979, 1981-1982, 1987-1988, 1990-1991, 1994-1995, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
 FAI Cup: 11
 1941-42, 1948-49, 1951-52, 1957-58, 1976-77, 1978-79, 1980-81, 1987-88, 2001-02, 2015, 2018
 League of Ireland Cup: 6
 1977-1978, 1980-1981, 1986-1987, 1989-1990, 2014, 2017
 League of Ireland Protetor: 2
 1966-1967, 1971-1972
 Dublin City Cup: 5
 1937-1938, 1942-1943, 1948-1949, 1967-1968, 1968-1969
 Top Quatro Cup: 2
 1963-1964, 1966-1967
 Leinster Senior Cup: 7
 1950-51, 1960-61, 1970-71, 1973-74, 1976-77, 1977-78, 2014-15
 Do presidente Cup: 2
 2015, 2019
 Presidente do LFA Cup: 9
 1930-1931, 1951-1952, 1963-1964, 1964-1965, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1988-1989, 1989-1990
 Dublin e Belfast Intercity Cup: 1
 1941-1942

Ligações externas 
  Página Oficial

Clubes de futebol fundados em 1919
Clubes de futebol da Irlanda
Dundalk